Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2020 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn w ramach Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym 2020, rozegrana 25 września 2020 na liczącej niespełna 32 kilometry trasie wokół Imoli.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2020